Název Střelice má více obcí:

 Střelice (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 Střelice (okres Brno-venkov) – obec v okrese Brno-venkov
 Střelice (nádraží) – železniční nádraží v okrese Brno-venkov
 Střelice (okres Znojmo) – obec v okrese Znojmo

… nebo částí obcí:

 Střelice (Uničov) – ves ve městě Uničov v okrese Olomouc

Jiné názvy 
 Nové Střelice – zastaralý český název pro Neustrelitz v Meklenbursku-Předním Pomořansku

Externí odkazy